Генрих VI Гогенштауфен (, ноябрь , Неймеген, Нидерланды — , Мессина, Сицилийское королевство) — король Германии с 1169 года, император Священной Римской империи с 1191 года и король Сицилии с 1194 года. Сын императора Фридриха I Барбароссы и Беатрис I Бургундской.

Биография 

Будучи ребёнком 15 августа 1169 года был избран германским королём (наследником императорского престола).

Начиная с пышного торжества, устроенного в Майнце на Пятидесятницу 1184 года, когда его посвятили в рыцари, Генрих являлся наместником своего отца в Германии.

В январе 1186 года Генрих женился на Констанции, дочери короля Сицилии Рожера II и его наследнице. Юный король — ему был всего 21 год, а его супруге Констанции на десять лет более — был в Милане коронован королевским венцом, как король Италии, и самим императором возведен в цесари, то есть в соправители, для чего содействие папы оказывалось вовсе не нужным.

В 1189 году, после смерти последнего внука Рожера II, Генрих унаследовал через Констанцию сицилийскую корону. Однако неаполитанская и сицилийская знать отказалась покориться германскому королю и избрала в короли Танкреда, графа Лечче, внебрачного сына брата Констанции.

Когда в мае 1189 года Фридрих Барбаросса отправился в крестовый поход, Генрих остался править вместо него. 10 июня 1190 года Барбаросса утонул в Киликии (Малая Азия), и Генрих VI вступил в полные права наследования.

Прежде всего Генриху пришлось выдержать борьбу с Генрихом Львом, который самовольно вернулся из изгнания. Узнав, что сицилийские бароны избрали на освободившийся после смерти короля Вильгельма II сицилийский трон графа Танкреда Лечче, Генрих помирился с Генрихом Львом и поспешил в Италию.

В Италии он привлек на свою сторону ломбардцев, расположил к себе римлян и был коронован папой Целестином III, после чего вторгся в королевство Сицилию. Сопротивление, оказанное Неаполем, и появившаяся в войске чума заставили императора отступить.

Возвратившись в Германию, он получил богатое наследство в Италии, оставшееся после смерти герцога Вельфа VI.

В конце 1192 года в окрестностях Вены герцогом Леопольдом Австрийским был схвачен и заключен в замок Дюрнштейн враг германского и французского королей, возвращавшийся из крестового похода Ричард I Львиное Сердце (король Англии в 1189—1199). Генрих VI, который имел все поводы опасаться Ричарда как союзника Вельфов и сторонника враждебной партии в Сицилии, потребовал пленника к себе, утверждая, что «неуместно герцогу держать в плену короля». В 1193 году на рейхстаге в Шпейере были установлены условия освобождения Ричарда: выкуп в 150 тысяч марок, из которых третья часть выпадала австрийскому герцогу. При этом английский король должен был признать себя вассалом германского императора. Только на этих условиях он был выпущен на свободу в начале 1194 года.

Отдав герцогство Швабия своему брату Конраду, Генрих предпринял новый поход в Италию с целью добиться тесного соединения сицилийской короны с немецкой. Танкред умер в 1194 году; его несовершеннолетний сын Вильгельм III был провозглашен королём, а королева Сибилла назначена регентшей. На этот раз Неаполь не оказал сопротивления, Салерно был взят приступом, Сицилия также покорилась, и в ноябре 1194 года император торжественно вступил в Палермо, где и короновался сицилийской короной. Сибилла и Вильгельм отказались от своих прав после того, как им были обещаны  и Тарент. Но вскоре Генрих под предлогом открытого якобы заговора велел схватить и заточить в монастырь королеву Сибиллу и её дочь, Вильгельма же ослепить и оскопить; даже труп Танкреда был предан поруганию, а все приверженцы норманнского королевского дома были схвачены и казнены.

Часть сицилийской знати, которую — может быть, и не без основания — обвиняли в покушении на жизнь императора, Генрих увез с собой под стражей в Германию, туда же отправил из Палермо и богатейшую денежную казну норманнских королей.

Возвратившись в Германию, Генрих прекратил возникшие за время его отсутствия междоусобицы и выступил на сеймах в Вюрцбурге и Майнце в 1196 году с требованием признания немецкой короны наследственной в его доме. Встретив сопротивление духовных князей и папы, он мог добиться только провозглашения немецким королём своего двухлетнего сына Фридриха.

Затем он отправился на юг и намеревался с помощью специального немецкого крестового похода, для которого он вербовал многих князей, распространить свою власть и на Востоке. Ему уже платили дань мавританские князья северной Африки и греческий император Алексей III, который низвергнул с престола брата своего Исаака. Для выплаты дани пришлось ввести во всем государстве особую подать, называвшуюся «аламанской» (Άλαμανικόν), и снять драгоценные украшения с императорских гробниц в Константинополе.

В 1196 году императору пришлось поспешить в Сицилию, где среди местной знати против него составился заговор, которого, по-видимому, не чужда была и сама императрица Констанция. Генриху был уже назначен преемник в случае, если заговор удастся и он будет умерщвлен. Но замысел открылся, и Генрих принял против заговорщиков самые суровые меры наказания. Своему сопернику он приказал прибить гвоздями к голове железную корону, других его сообщников приказал жечь на кострах и топить в воде: «разыграл с ними Нерона» (neronizavit) — по весьма оригинальному выражению итальянской хроники.

Подавив с большой жестокостью восстание в Сицилии, Генрих хотел последовать за войском крестоносцев. В конце лета 1197 года он прибыл в Мессину, чтобы лично присутствовать при отправлении Крестового похода. Был собран громадный для того времени флот, возможно имевший своей целью не святые места, а Константинополь. Но все эти обширные замыслы неожиданно были пресечены. Генрих, которому было всего 32 года, не отличался ни крепостью сложения, ни особо завидным здоровьем. По сообщениям историков, ничтожный случай (неосторожное употребление холодного питья в жаркий день) вызвал лихорадку, которая через несколько дней, 28 сентября 1197 года, свела его в могилу во цвете лет и в полном развитии могущества.

Похоронен в кафедральном соборе Палермо.

Семья

Брак и дети 
 Жена: (с 27 января 1186 года) — Констанция Норманнская (1154—1198), посмертная дочь Рожера II, короля Сицилии, и его третьей жены Беатрисы Ретельской.
 Фридрих II (1194—1250), король Германии (формально Римский король) (1220—1250), король Сицилии в 1198—1212 и 1217—1250 годах, император Священной Римской империи (1220—1250)

Предки

Примечания

Литература 
 
 Th. Toeche, «Jahrbücher des Deutschen Reichs unter Heinrich VI» (Лейпциг, 1867).

Ссылки 
 
 Bibliotheca Augustana — электронная библиотека Ульриха Харша на сайте Университета прикладных наук г. Аугсбурга 
 «Генрих VI» Передача из цикла «Час истины», 365 дней ТВ

Гогенштауфены
Римские короли
Короли Сицилии
Правители Европы XII века